est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amide
 adipamide ou hexanediamide, numéro CAS 
 ''N,N-diméthyl succinamide ou N,N-diméthylbutanediamide, numéro CAS 
 Oxamide
 tétraméthyloxamide, numéro CAS 
 [[N,N'-diéthyloxamide|N,N-diéthyloxamide]] ou sym-diéthyloxamide, numéro CAS 
 N,N-diéthyloxamide''' ou (C2H5)2NCOCONH2, numéro CAS